A temporada possui 27 episódios.
 Zendaya Coleman está presentes em todos os episódios.
 Veronica Dunne está ausente em dois episódios (18 e 24).
 Kamil McFadden está ausente em dois episódios (16 e 17).
 Kadeem Hardison está ausente em cinco episódios (6, 8, 16, 19 e 21).
 Tammy Townsend está ausente em cinco episódios (7, 8, 13, 14 e 17).
 Trinitee Stokes está ausente seis episódios (1, 4, 6, 7, 9 e 13).